Восточно-центральная часть штата Парана () — административно-статистический мезорегион в Бразилии, входит в штат Парана. Население составляет 689 279 человек (на 2010 год). Площадь — 21 849,560 км². Плотность населения — 31,55 чел./км².

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население мезорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 7 371 172 206,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 11 320,11 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,762 (данные: Программа развития ООН).

Состав мезорегиона 
В мезорегион входят следующие микрорегионы:
 Жагуариаива
 Понта-Гроса
 Телемаку-Борба

Парана
Мезорегионы Бразилии